Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za 2000./01., najviši rang prvenstva Hrvatske u kuglanju je osvojio "MK Slavonija - Konikom" iz Osijeka.

Prva A liga 

 Izvori:  
 "Hrvatski športski almanah 2001/2002"

Prva B liga

Jug 

 Izvori:  
 "Hrvatski športski almanah 2001/2002"

Sjever 

 Izvori:  
  "Hrvatski športski almanah 2001/2002"

Druga liga

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub "Klek" : 1953. – 2003.

Treća liga

Sjever - zona Bjelovar 

 Izvori:  
 ŠKK Ciglenica

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub Željezničar, Karlovac : 1936. – 2006.

Četvrta liga

Zapad 

 Izvori:  
 Kuglački klub "Policajac", Ogulin : 1954. – 2004.

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: "Hrvatski športski almanah 2001/2002", Zagreb, 2002.
 

2000-0